Pfeiffer puede referirse a:

 Emil Pfeiffer, bacteriólogo y pediatra alemán (1846-1921);
 Ludwig Karl Georg Pfeiffer, médico, botánico, briólogo, y malacólogo alemán (1805-1877);
 La enfermedad de Pfeiffer, que debe su nombre al pediatra alemán Emil Pfeiffer.
 El síndrome de Pfeiffer, una rara enfermedad de origen genético descrita por Rudolf Arthur Pfeiffer.